Miřetice ist der Name mehrerer Orte in Tschechien:

Gemeinde Miřetice u Nasavrk, Okres Chrudim
Gemeinde Miřetice u Dolních Kralovic, Okres Benešov 
Ortsteil Miřetice u Klášterce nad Ohří (Meretitz) von Klášterec nad Ohří, Okres Chumutov
Ortsteil Miřetice u Vintířova (Meretitz bei Winteritz) von Radonice u Kadaně, Okres Chumutov
Ortsteil Miřetice u Vacova von Vacov, Okres Prachatice